Schluppe steht für:
 Schluppe, kurz für Schluppenzwiebel, siehe Winterzwiebel
 Schluppe, süddeutsch und österreichisch für Schleife, siehe Schleife (Kleidung)